Сельское поселение «Село Милеево» — муниципальное образование в составе Хвастовичского района Калужской области России.

Центр — село Милеево.

История

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Хвастовичского района
Сельские поселения Калужской области